Ско́рик — славянская фамилия. Известные носители:

 Скорик, Виктор Анатольевич (1928—2010) — российский театральный художник, народный художник Республики Карелия (2001).
 Скорик, Екатерина Антоновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Скорик, Ирэн (1924—2006) — французская артистка балета, педагог и композитор русского происхождения.
 Скорик, Лариса Павловна (род. 1939) — украинский архитектор.
 Скорик, Мирослав Михайлович (1938—2020) — украинский композитор и музыковед.
 Скорик, Николай Леонидович (род. 1972) — украинский политический деятель.
 Скорик, Нина Алексеевна (род. 1943) — российский учёный, профессор кафедры неорганической химии Томского госуниверситета.
  (род. 1989) — артистка балета, прима-балерина Мариинского театра.

Примечания